Raimund von Turenne ist der Name folgender Personen:
* Raimond de Turenne (1352–1413), Päpstlicher Hauptmann in Italien, auch bekannt als „Geißel der Provence“
 Raimund I. (Turenne) († um 1122), Vizegraf von Turenne
 Raimund II. (Turenne)  (1143–1190), Vizegraf von Turenne
 Raimund III. (Turenne)  († 1219), Vizegraf von Turenne
 Raimund IV. (Turenne)  (wohl 1243), Vizegraf von Turenne